Ransley ist der Familienname folgender Personen:

 Harry C. Ransley (1863–1941), US-amerikanischer Politiker
 Tom Ransley (* 1985), britischer Ruderer